ÖPR steht für:
 Örtlicher Personalrat, siehe Personalvertretung
 Österreichischer Pennäler Ring, Verband von Schülerverbindungen

OePR steht für:
 Österreichische Prüfstelle für Rechnungslegung

Abkürzung